Kovarianz steht für:

 Kovarianz (Stochastik), Kennzahl für den statistischen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen
 Kovarianz (Physik), Transformationsverhalten mathematischer oder physikalischer Größen
 Kovarianz und Kontravarianz, Vererbungsrichtung in der objektorientierten Programmierung

Siehe auch:
 Stichprobenkovarianz (Schätzfunktion)

 Varianz (Begriffsklärung)